Ламар има више значења:
 Округ Ламар (Џорџија)
 Округ Ламар (Алабама)
 Округ Ламар (Мисисипи)
 Округ Ламар (Тексас)
 Ламар (Пенсилванија)
 Ламар (Тексас)
 Ламар (Јужна Каролина)
 Ламар (Арканзас)
 Ламар (Колорадо)
 Ламар (Мисури)
 Ламар (Небраска)
 Ламар (Оклахома)